Retamilla puede ser el nombre vulgar de:
 diferentes especies del género Berberis;
 Caesalpina angulata, también llamada retamo;
 Diostea juncea, también llamada retama, retamo o retamo de cordillera;
 Neosparton aphyllum, también llamada solupe;
 Retanilla ephedra, también llamada frutilla del campo o coquillo.
 Teline monspessulana, llamada también retamo o lluvia de oro.
 Cassia aphylla, llamada también pichanilla.